Plusieurs navires de la Regia Marina ou de la Marina militare ont porté le nom de Leonardo da Vinci d'après Léonard de Vinci, artiste et scientifique italien du  :
 le Leonardo da Vinci, un cuirassé de classe Conte di Cavour lancé en 1911. Il participe à la Première Guerre mondiale et est coulé par une explosion en .
 le , un bateau à vapeur lancé en 1924, forceur de blocus pendant la Seconde Guerre mondiale. Capturé par les Britanniques en 1941, il fut utilisé comme navire-hôpital et renommé Empire Clyde puis RFA Maine; démoli en 1954.
 le Leonardo Da Vinci, un sous-marin de la classe Marconi lancé en 1939 et coulé en 1943.
 l', un sous-marin de la classe Gato lancé par l'US Navy en 1943, vendu à l'Italie en 1955, renommé Leonardo da Vinci (S-510) et retiré du service en 1973.
 le Leonardo da Vinci (S 520), un sous-marin de la classe Sauro lancé en 1979 et mis hors service en 2010.
 le , un paquebot lancé en 1958 et démoli en 1982.
 le GTS Da Vinci, un ferry en service de 1977 à 2008.

Nom de bateau de la Marine italienne